Juan D'Arienzo (1900-1976) – musicista di tango argentino
 Marco D'Arienzo (1811-1877) – librettista d'opera italiano
 Nicola D'Arienzo (1842-1915) – compositore italiano
 Paola D'Arienzo (1975) – attrice italiana
 Vincenzo D'Arienzo (1965) – politico italiano